Дембовец () — ононимы в Польше.

Административные единицы 
 Дембовец (гмина, Подкарпатское воеводство) — гмина в Ясленском повяте, Подкарпатское воеводство;
 Дембовец (гмина, Цешиньский повят) — гмина в Цешиньском повяте;

Населённые пункты 
 Дембовец (Ясленский повят) — село в Подкарпатском воеводстве, административный центр гмины Дембовец.
Дембовец — деревня в Замойском повяте Люблинского воеводства Польши.